Artemisio – ex comune della Grecia nella periferia della Grecia Centrale
 Artemisio – personaggio dei Pokemon
 Artemisio – gruppo montuoso dei Colli Albani nella città metropolitana di Roma Capitale